Гэ́ри Лью́ис (; род. , , Шотландия, Великобритания) — британский . Наиболее известен своими работами в таких фильмах, как «Билли Эллиот», «Банды Нью-Йорка», «Эрагон», «Трое — на вылет» и докудраме «Супервулкан».

Ранние годы 
Гэри родился и вырос в Истерхаусе — восточном районе самого крупного города Шотландии, Глазго. Несмотря на то, что родители всегда подчёркивали для Льюиса важность и ценность образования, в школе он учился неважно. После окончания этого учебного заведения Гэри был вынужден устроиться на работу в качестве водителя дорожно-уборочной машины, чтобы заработать себе на жизнь. Позже Льюис трудоустроился в местной библиотеке. В это время он начал читать запоем и мечтать о карьере актёра, вдохновившись своим братом, работавшим учителем английского языка в средней школе «Стоунлоу» ().

Актёрская карьера

Театр 
Мечтам Гэри было суждено сбыться достаточно поздно — в возрасте 32 лет он поступил на службу в театральную группу «Raindog Theatre», руководимую Робертом Карлайлом. Вскоре карьера Льюиса получила новый толчок, этому способствовало знакомство на лекции по социализму с известным шотландским актёром и режиссёром Питером Малланом.

Кинематограф 
Маллан привлёк Гэри на роль в своём короткометражном фильме «Short», который он начал снимать в 1991 году, однако закончил лишь через три года. В 1994 году оба актёра появились в триллере Дэнни Бойла «Неглубокая могила». Вскоре Льюис вновь снялся в двух короткометражках Маллена — картинах «Хороший день плохих парней» (1995) и «Холодильник» (1996).

Далее Гэри сыграл в двух фильмах режиссёра Кена Лоуча — вначале он вместе со своим первым наставником по актёрской стезе Робертом Карлайлом принял участие в «Песне Карлы» (1996), затем он воплотил роль выздоравливающего алкоголика Шенкса в картине «Меня зовут Джо» (1998), где главную роль сыграл его второй наставник — Питер Маллан. В промежутке между этими лентами тот же Маллен снял Льюиса в своём фильме «Сироты». Роль старшего брата семейства Томаса в этой чёрной комедии принесла Гэри звание лучшего актёра на кинофестивале в испанском Хихоне. В 1999 году на экраны вышла комедийная мелодрама Майкла Дэвиса «Матч», где Льюис сыграл одну из главных ролей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Троцкисты Великобритании
Киноактёры Великобритании